Sosonow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Andrejewitsch Sosonow (* 1989), russischer Badmintonspieler
 Jegor Sergejewitsch Sosonow (1879–1910), russischer Sozialrevolutionär